DIN 1474 er en DIN-standard for en kærvstift.

Kilde 
http://bolte.dk/kaervstifter-m-kaerve-din-1474/ 
DIN-standarder